Rosara – frazione di Varzi (PV)
 Rosara – frazione di Codevigo (PD)
 Rosara – frazione di Ascoli Piceno